Nekrasovskij: insediamento di tipo urbano della oblast' di Mosca;
 Nekrasovskij: insediamento della oblast' di Orenburg.